Пётр Шевченко: Шевченко, Пётр Григорьевич (1921—1944) — лейтенант; Герой Советского Союза.
 Шевченко, Пётр Лаврентьевич (1922—1943) — Герой Советского Союза.